Дариус Ракер () — американский кантри-музыкант, автор и исполнитель, фронтмен группы Hootie & the Blowfish. Один из немногих афроамериканцев, добившихся успехов в традиционной для белых музыки стиля кантри и лишь один из трёх темнокожих американцев (наряду с DeFord Bailey и Чарли Прайдом) включённых в качестве полноправного члена в Grand Ole Opry. Лауреат многих наград, включая три Грэмми.

Биография 
 См. также «Darius Rucker Early life» в английском разделе.
Родился 13 мая 1966 года в г. Чарлстон, штат Южная Каролина, США.

Дискография 
 См. также «Darius Rucker Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы 
 Back to Then (2002)
 Learn to Live (2008)
 Charleston, SC 1966 (2010)
 True Believers (2013)
 Home for the Holidays (2014)
 Southern Style (2015)
 When Was the Last Time (2017)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 Darius Rucker talks about True Believers on Ben Sorensen's REAL Country
 Лучшие композиции — Дариус Ракер. youtube.com

Кантри-музыканты США
Авторы-исполнители США
Лауреаты Country Music Association Awards